SMS „Sachsen” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty Kaiserliche Marine; pochodzi od nazwy państwa – Saksonii:
 SMS „Sachsen” – fregata pancerna typu Sachsen z lat 70. XIX wieku
 SMS „Sachsen” – nieukończony pancernik typu Bayern z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich